Pelly – fiume del Canada
 Pelly – località del Canada, situata nel Saskatchewan
 Pelly Crossing – località del Canada, situata nello Yukon
 Monti Pelly – catena montuosa del Canada